Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população na Contagem da População - 1996 incluindo os distritos, com a divisão territorial administrativa da época.

Populacao
1996